Jan Keppens, een Vlaams schrijver
 Marc Keppens, een Vlaams malacoloog